Сульфид галлия — бинарное неорганическое соединение, соль металла галлия и сероводородной кислоты с формулой GaS, зелёный или чёрный порошок.

Получение 

 Действием при высокой температуре сероводорода на металлический галлий:

Физические свойства 
Сульфид галлия образует зелёный или чёрный порошок.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

Литература 
 
 

галлия
Сульфиды галлия